

Geografia
Bico – comune dell'Azerbaigian

Persone
Nuno Bico – ciclista su strada portoghese